Сан-Мігель (округ, Колорадо), США
 Сан-Мігель (округ, Нью-Мексико), США
 Сан-Мігель (округ, Буенос-Айрес), Аргентина